Schuth ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Schuth (* 1961), Cyanologe, Kunsthistoriker
 Erich Schuth (1901–1977), deutscher Wirtschaftsjurist
 Gerd Schuth (* 1949), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Johannes Karl Schuth (1852–1904), Buchhändler und Verleger in Koblenz
 Johnny Schuth (* 1941), französischer Fußballtorhüter
 Willem Schuth (* 1954), deutsch-niederländischer Politiker (FDP und VVD)

Siehe auch:
 Schut
 Shute